Горні Маслараць — населений пункт у Хорватії, в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Соколоваць.
 Доньї Маслараць — населений пункт у Хорватії, в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Соколоваць.